

События 
 второй постконсулат Велизария (на Востоке); третий постконсулат Паулина (Flavius Decius Paulinus Iunior) (на Западе).
 к концу зимы. Витигес собирает ополчение в 150 000 воинов, в котором значительную часть составляет кавалерия.
 с конца февраля. Рим полностью окружён остготами, которые разбили под стенами города шесть военных лагерей.
 Письмо Велизария Юстиниану I: «Я должен был оставить гарнизон в Сицилии и Италии, и со мной теперь всего осталось 5000. Неприятелей же стоит против нас 150 000. Они обложили город, придвинули стенобитные машины и едва не взяли города штурмом, только счастье спасло нас, и я не могу скрыть, что многое предстоит ещё сделать: мы нуждаемся в оружии и в войске, без чего не можем вести дела с таким неприятелем. Нельзя же всего доверять счастью, которое иногда изменяет. Мы потеряем доверие римлян, которые могут усомниться в надежде на ваше величество. И того нельзя оставлять без внимания, что Рим не удержишь на долгое время одними военными силами, его ещё нужно снабжать припасами. Я не ручаюсь за благорасположение римлян, если мы не предотвратим голода».
 начало апреля. Воспользовавшись оплошностью врага, Велизарий ввёл в Рим вспомогательный отряд в 1600 воинов славянского и гуннского происхождения.
 начало лета. Из Константинополя прислано жалование войску, но вспомогательных отрядов, которых так ждал Велизарий доставлено не было.
 Осада Рима. Неудача попытки Витигеса вернуть Рим.
 Франками завоёван Прованс.
 конец года. Окончание строительства храма Святой Софии в Константинополе.
 27 декабря. Освящение храма св. Софии.
 537—555 годы — Папа Вигилий.

Родились 
 Евагрий Схоластик

Скончались 

 11 ноября — Сильверий (папа римский)
 Король Артур

См. также